Нейтри́но может означать:
 Нейтрино — фундаментальная частица.
 Нейтрино — село в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, Россия.
 Нейтрино, QNX Neutrino — версии операционной системы реального времени QNX.

См. также 
 Нейтралино